Ойконим в Крыму
 Ишунь Немецкий — до 1948 года название исчезнувшего села Ковыльное в Красногвардейском районе.
 Ишунь Немецкий — исчезнувшее село в Советском районе.